Корона — монарший головний убір, вінець

В історії та праві 
 Корона - назва королівства (наприклад Корона Королівства Польського)

У нумізматиці 
 Корона (нем. Österreichisch-ungarische Krone, венг. Osztrák-magyar korona) — українська назва розмінної грошової одиниці Австро-Угорщини, яка дорівнює 1⁄100 крони, у австрійській частині держави мала назву «геллер» (), в угорській — «філлер» (угор. filler).

В іконографії 
 Коронування ікони церковною владою є одним із підтверджень її Чудотворності.

В електротехніці 
 Корона, Коронний розряд — різновид електричного розряду

В астрономії 
 Сонячна корона — зовнішні шари атмосфери Сонця
 Північна Корона (сузір'я)
 Південна Корона (сузір'я)

У космонавтиці 
 Корона — американська програма супутникової розвідки

У ювелірній справі 
 Корона (огранка) — верхня частина ограненого дорогоцінного каменю.

Топоніми 

 Корона — гора (3830 м) у хребті Гей-Плато Нільсона (Хребет Королеви Мод), Трансантарктичних гір (Антарктида)

Корона — місто, штат Каліфорнія
 Корона — місто, штат Південна Дакота
 Корона — селище, штат Нью-Мексико

Інші власні назви 
 Корона — професіональний польський футбольний клуб з міста Кельців, учасник Екстракласи.
 Житловий комплекс «Корона» (Київ) — найвищий хмарочос України житлового призначення.
 Corona (пиво) — популярна торговельна марка мексиканського пива.
 Корона — торгова марка шоколаду.